Kup SR Jugoslavije u košarci je bilo košarkaško natjecanje za klubove u SR Jugoslaviji između 1991. i 2002. godine. 
SR Jugoslavija početkom 2003. godine mijenja ime u Srbija i Crna Gora, a nacionalni kup postaje Kup Radivoja Koraća.

Pobjednici i finalisti

Uspješnost klubova 

 zastavice su date prema pripadnosti osamostaljenim državama

Poveznice 
 Kup Radivoja Koraća
 Kup Crne Gore u košarci
 Kup Jugoslavije u košarci
 Prva liga Srbije i Crne Gore u košarci

Izvori 
 Košarkaški Savez Srbije - povijest kup natjecanja 
 Naša Sinalko liga  - povijest kup natjecanja

Košarka u Srbiji
Košarka u Crnoj Gori
Srbija i Crna Gora
košarka
Jugoslavenski kupovi